Le veau d'or peut faire référence à :
 le Veau d'or, élément de la Bible
 le Veau d'or, récompense cinématographique néerlandaise
 Le Veau d'or, roman d'Ilf et Pétrov

Au cinéma 
 Le Veau d'or, film américain réalisé par Jack Conway en 1920
 Le Veau d’or (Золотой теленок), film russe de 1968
 Le Veau d'or, film franco-marocain réalisé par Hassan Legzouli en 2012.